Swanomia är ett släkte av mossdjur. Swanomia ingår i familjen Cellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Swanomia